Tým Bugatti působil ve Formuli 1 v roce 1956 pouze v Grand Prix Francie 1956, majitelem byla francouzská automobilka Bugatti.

Maurice Trintignant odjel v závodě s voze Bugatti Type 251 pouze 18 kol.

Kompletní výsledky ve Formuli 1 

Týmy Formule 1